Alaska puede referirse a:

Toponimia 
 Alaska: uno de los estados y territorios de los Estados Unidos.
 Alaska: barrio de Málaga, España.
 Municipio de Alaska, en Estados Unidos.
 Alaska rusa, territorio que perteneció al Imperio ruso en lo que hoy es Alaska.

Personalidades 
 Alaska: seudónimo de la influencer, autora y presentadora uruguaya de Gimena Sauchenco.

Música 
 Alaska: álbum de Between the Buried and Me.
 Alaska: cantante española de origen mexicano, actualmente voz de Fangoria.

Cine 
 Alaska (película): una película estadounidense de aventura y acción de 1996.

Empresas  
 Alaska Airlines: aerolínea estadounidense.
 USS Alaska , varios barcos estadounidenses.
 Alaska Railroad: Empresa Ferroviaria.